Cero – tipo di candela
 Cero pasquale
 CERO (Computer Entertainment Rating Organization) – organizzazione giapponese dedita alla classificazione e valutazione di videogiochi

Geografia 
 Monte Cero – altura dei Colli Euganei
 Cerò di Sopra – paese della Slovenia, nel comune di Còllio
 Cerò di Sotto – paese della Slovenia, nel comune di Còllio

Pagine correlate 

 Cera (disambigua)
 Ceri
 Cere